Godog (Karangpawitan)
 Godog (Laren)
 Godog (Polokarto)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing